

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 54, w tym 9 podstawowych
 Morgi – część miasta Dąbrowa Białostocka
 Morgi – część miasta Józefów
 Morgi – część miasta Mszana Dolna
 Morgi – część miasta Mysłowice
 Morgi – część miasta Rabka-Zdrój

Miejscowości na Białorusi 
 Morgi – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
 Morgi – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.
 Morgi – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Narocz.

Inne 
 Morgi – nieistniejąca osada na Litwie w gminie Ławaryszki
Morgi – wieś w zachodniej Rosji, w osiedlu wiejskim Lubawiczskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim.
 Morgi – polana w Paśmie Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim
 Morgi – wzniesienie w zachodniej części Pasma Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim

Zobacz też 
 Dolne Morgi
 Lubotyń-Morgi
 Thomas Morgenstern – austriacki skoczek narciarski
 Morga
 Morgi Rząsawskie
 Morgi Zawadowskie

Linki zewnętrzne